Il torneo di singolare maschile ai Giochi olimpici di Parigi 1924 si è svolto dal 13 al 21 luglio allo Stadio Olimpico Yves-du-Manoir su campi in terra rossa. I match si sono svolti al meglio dei tre set su cinque.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Tennis ai Giochi della VIII Olimpiade